Charne Bosman, née en  à Malmesbury (Western Cape), est une athlète sud-africaine qui a remporté le Comrades Marathon en 2016.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Coureuse de fond sud-africaine
Naissance en 1975
Naissance dans la Province du Cap